«That Green Gentleman (Things Have Changed)» — третий сингл Panic! at the Disco из альбома Pretty. Odd. Песня неоднократно исполнялась до выхода альбома и является самой главной композицией после «Nine in the Afternoon».

Список композиций

UK Digipak CD single 
 «That Green Gentleman (Things Have Changed)»
 «She Had the World» (Alternate version)

US Грампластинка 
 «That Green Gentleman (Things Have Changed)»
 «When the Day Met the Night»

США Промосингл 
 «That Green Gentleman (Things Have Changed)» (Album version) — 3:15

Видео 
Видео было записано в рамках контракта с компанией Nokia, которая спонсировала работу режиссёра и рекламу. Премьера клипа состоялась на nokiaUSA.com.
Главными героями клипа являются сами участники группы и их копии восьмилетнего возраста. И те, и другие путешествуют по необычной реальности в рамках видео.

Профессиональные рейтинги

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Panic! at the Disco

Синглы 2008 года
Песни Panic! at the Disco